Butkovići (Svetvinčenat), naselje u općini Svetvinčenat, Hrvatska
 Butkovići (Goražde, BiH), naselje u općini Goražde, BiH